Santa Brigida o Santa Brígida può riferirsi a:
 Brigida di Svezia, religiosa e mistica svedese
 Brigida d'Irlanda, religiosa e badessa irlandese

Geografia 
 Santa Brigida – comune italiano nella provincia di Bergamo
 Santa Brígida – comune spagnolo delle Isole Canarie
 Santa Brígida – comune brasiliano dello stato di Bahia
 Santa Brigida – frazione di Pontassieve nella città metropolitana di Firenze

Musica 
Santa Brigida – singolo di Antonello Venditti dell'album Lilly

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Brigida
 Convento di Santa Brigida